Сам (САМОЗащита) — система рукопашного боя, впитавшая в себя ряд приёмов из отечественных народных видов единоборств, а также наиболее эффективные приёмы западных и восточных систем самозащиты.

Честь создания данного стиля принадлежит офицеру русской армии, ветерану русско-японской войны 1905 года и Первой Мировой войны В. А. Спиридонову, которому в первой половине двадцатого века удалось классифицировать отобранные им приёмы, подкрепить данную классификацию теоретическими разработками и произвести анатомическое обоснование основных техник.
После революции Спиридонов руководил школой джиу-джитсу для подготовки инструкторов милиции при Главном управлении рабоче-крестьянской милиции. В начале 1923 года в Москве было учреждено Пролетарское спортивное общество «Динамо», среди учредителей которого был и В. А. Спиридонов, организовавший при «Динамо» секцию нападения и защиты. Виктор Афанасьевич поставил перед собой чисто практическую цель - создание эффективной системы самозащиты.

Для создания своей системы Спиридонов использовал европейский вариант джиу-джитсу, вольно-американскую борьбу, французскую борьбу, английский бокс и сават. Всю технику боя он сгруппировал по 7-ми разделам: дожимы (в стойке), рычаги (в стойке), выверты (в стойке), выводы из равновесия, нажатия и сжатия (в стойке), удары (боксерские и из дзю-дзюцу), комбинированные приемы. На основе этой техники он предложил приемы защиты от различных захватов и от нападения вооруженного противника. Из каждой группы брался 1-2 базовых приема остальные являлись их вариациями и комбинациями в процессе схватки, вариации и комбинации определялись изменениями захвата и положения борющихся. Главную роль в системе занимали болевые приёмы в стойке, особенно на лучезапястный сустав и локоть. Броскам отводилось второстепенное значение, включая броски путём выведения из равновесия. Для достижения гарантированного результата рекомендовались способы мгновенных переходов с неудавшегося на другой прием, противоположного направления, в сторону защитного усилия противника с использованием его же силы. При ведении схватки на земле к болевым приемам, используемым в стойке, добавлялись болевые на ноги, воздействия на шейный отдел позвоночника и заимствованные из вольно-американской борьбы «ножницы» - обхват ногами шеи или талии с целью удушения.

Особое внимание уделялось применению приёмов "по принципу", т.к.: «С введением приемов «по принципу» упрощается обучение и приобретается гибкость применения, так как основных приемов немного а вариантов приемов из основных можно производить бесчисленное количество, помня лишь сущность основных приемов. Причём запоминать варианты не нужно и невозможно ввиду их большого количества. Механически – они сами получаются в процессе схватки. Приемы получили название из их сущности. Путём же постепенного развития тренировки состязательного характера мы приобретем навыки гибкой автоматической работы (Спиридонов В. А.)». Для обучения Спиридонов разработал методику "фазисной", т. е. поэтапной тренировки. На её первом этапе обучающийся, познакомившись с движениями приема, как бы имитировал прием на несопротивляющемся партнере. По мере освоения переходили к следующим "фазисам" тренировки, при которых сопротивление постепенно не только увеличивалось, но и партнер мог ответить контрприемом. Заключительным этапом являлась вольная схватка. "Состязание является как бы высшей степенью тренировки и последним этапом совершенствования бойца при изучении самозащиты" - таково было мнение Виктора Афанасиевича.  Система "Самоз" была предназначена для сотрудников НКВД, т.е. для милиции, органов госбезопасности, пограничных и конвойных частей.
Для их обучения  Спиридонов разработал базовую 20-часовую программу,включающую 55 приёмов "самоз".

В феврале 1929 года был проведён первый чемпионат московского спортивного общества «Динамо» по преподававшемуся Спиридоновым виду борьбы в одежде (сам Спиридонов свою систему именовал поначалу просто «самозащита», потом,  отдавая дань модным тогда сокращениям, стал называть «система „Сам“»; впоследствии появилось такое название, как «самоз»). Пропагандируя дело самозащиты ,он издал три книги, излагавшие основные принципы разработанной им  системы самозащиты: «Руководство самозащиты без оружия по системе джиу-джитсу» (1927), «Самозащита без оружия. Тренировка и состязания» (1928) и «Самозащита без оружия. Основы самозащиты. Тренировка. Методика изучения» (1933).
В 1940 году выходит книга "Курс САМозащиты Без Оружия «САМБО». Учебное пособие для школ НКВД."
Её написал  В. П. Волков на основе опыта обучения у В. С. Ощепкова и В. А. Спиридонова, а так же методики Н. Ознобишина и собственных разработок.
Особо подчёркивалось авторство В. А. Спиридонова в создании Самбо, что однако не уберегло автора книги от обвинения в плагиате со стороны Виктора Афанасьевича.
С этого времени название «Самоз» официально более не использовалось.

См. также 
 Самбо

Источники 
 Лукашев М. Н. Система САМ превращается в САМБО. — М.: «Будо-Спорт», 2003 г. — 104 с., Третья книга из пятитомника «Рукопашный бой в России в первой половине XX века».
 Материалы работы "Комиссии по разбору вопроса, связанного с обвинением т.Спиридоновым автора книги "Курс самозащиты без оружия "САМБО"" т.Волкова в плагиате" под председательством замнаркома внутренних дел Круглова  .Протоколы от октября 1940 года.

Единоборства